

Astronomia
 1488 Aura – asteroide della fascia principale
 Aura – satellite scientifico multinazionale della NASA

Geografia 
 Aura – comune del Varsinais-Suomi (Finlandia)
 Aura an der Saale – comune della Baviera (Germania)
 Aura im Sinngrund – comune della Baviera (Germania)
 Aura – fiume della Finlandia

Mitologia 
 Aura – ninfa della mitologia greca
 Aura – personificazione nazionale della Finlandia

Musica 
 Aura – album di King Sunny Adé del 1984
 Aura – album di Miles Davis del 1989
 Aura – album degli Asia del 2000
 Aura – album dei The Mission del 2001
 Aura – album dei Fair Warning del 2009
 Aura – album di Kool Savas del 2011
 Aura – singolo di Kool Savas del 2011, dall'album omonimo
 Aura – singolo di Simonetta Spiri del 2011
 Aura – canzone di Lady Gaga dall'album Artpop del 2013
 Aura – album di Ozuna del 2018

Altro 
 Aura – in medicina, insieme di sintomi di tipo neurologico che precedono un attacco di emicrania
 Aura – romanzo breve di Carlos Fuentes
 Aura – in parapsicologia, campo di energia che circonda ogni persona
 Aura – nome proprio di persona femminile
 Aura –  grattacielo ad uso residenziale di Toronto in Canada
 Aura: Mondi paralleli – gioco del tipo "punta e clicca" per PC, ideato dalla società canadese The Adventure Company
 Teuvo Aura – politico finlandese

Altri progetti